Karatavitidae  — ископаемое семейство перепончатокрылых насекомых из подотряда стебельчатобрюхие. Одно из самых древних семейств отряда.

Распространение 
Ископаемые отложения юрского периода Европы и Азии.

Систематика 
Семейство имеет сложную таксономическую историю. Первоначально оно было описано как член надсемейства Siricoidea (Symphyta; Rasnitsyn, 1963), а затем перенесено в подотряд Apocrita в состав надсемейства Stephanoidea вместе с Ephialtitidae (Rasnitsyn, 1980). Позднее выделено в надсемейство Ephialtitoidea, а затем переведено в инфраотряд Orussomorpha (Orussidae, Сидячебрюхие перепончатокрылые). В 2006 году семейство выделено в отдельное надсемейство Karatavitoidea, а в 2020 году перенесено в Orussoidea.

Филогенетические связи семейства можно проиллюстрировать следующей кладограммой:

Классификация 
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †

Примечания

Литература 
 Расницын А. П. Происхождение и эволюция перепончатокрылых насекомых. — М.: Наука, 1980. — 190 c. — (Труды ПИН АН СССР; т. 174).

Ссылки 
 Каталог мировой фауны (ECatSym — Electronic World Catalog of Symphyta)

†
Вымершие перепончатокрылые
Насекомые юрского периода
†
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным